COI steht für:

 Coefficient of Inbreeding, siehe Inzuchtkoeffizient
 Comando Operativo di vertice Interforze, ein italienisches Militärkommando
 Commission de l’Océan Indien, eine ostafrikanische Wirtschaftsorganisation
 Conflict of Interest, siehe Interessenkonflikt
 Cost-of-Illness Study, eine Form der Kosten-Nutzen-Analyse
 Country of Origin Information, Berichte des EASO über häufige Herkunftsländer Asylsuchender
 Komoren, UNDP-Code
 Office of the Coordinator of Information, eine US-Regierungsbehörde während des Zweiten Weltkrieges
 Complément d’objet indirect, französisch für "indirektes Objekt", siehe Objekt (Grammatik)#Die Begriffe „direktes“ und „indirektes Objekt“

Coi ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Coi (um 1960–1987), kanadischer Eiskunstläufer

Abkürzung